Ха́ртиган () — английская фамилия.

Известные носители:
  (ур. Николсон; род. 1967) — британская бегунья, чемпионка Великобритании в беге на 1500 м (1987—1989, 1992).
  (род. 1943) — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии в составе команды графства Лимерик (1973), брат Пэта Хартигана.
  (род. 1985) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Австралийской футбольной лиги «Ричмонд».
  (1826—1886) — ирландский солдат, кавалер Креста Виктории за участие в подавлении восстания сипаев.
 Хартиган, Грейс (1922—2008) — американская художница.
  (1928—1986) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Викторианской футбольной лиги «Хоторн» и «Сент-Килда».
  (род. 1957) — ирландский пятиборец, участник Олимпийских игр (1980), брат Марка Хартигана (род. 1955).
  (1912—2000) — австралийская теннисистка, победитель Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде (1933, 1934, 1936) и смешанных парах (1934).
  (1887—1968) — американский юрист, генеральный прокурор штата Род-Айленд (1933—1939).
  (1940—2020) — американский рулевой в академической гребле, чемпион мира в лёгких восьмёрках (1974).
 Хартиган, Джон — австралийский журналист, генеральный директор (2000—2011) и председатель (2005—2011) News Ltd, лауреат премии Уокли (2008).
  (род. 1954) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Эссендон».
  (1887—1952) — канадский политик, член Палаты общин (1935—1940).
  (род. 1991) — игрок в австралийский футбол, финалист Австралийской футбольной лиги (2017).
  (род. 1955) — ирландский пятиборец, участник Олимпийских игр (1980).
 Хартиган, Марк (род. 1977) — канадский хоккеист.
 Хартиган, Нейтан (род. 1984) — бронзовый медалист чемпионата Океании по марафонскому бегу (2100).
  (род. 1938) — американский юрист и политик, генеральный прокурор штата Иллинойс (1983—1991).
 Хартиган, Ноэль (род. 1978) — ирландский футболист, игрок чемпионата Ирландии в составе клуба «Корк Сити».
 Хартиган, Памела (1948—1916) — французский экономист.
  (род. 1950) — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии в составе команды графства Лимерик (1973), брат Берни Хартигана.
  (род. 1995) — австралийский игрок в регбилиг, игрок клуба Женской национальной регбийной лиги в составе клуба «Нью-Зиленд Уорриорз».
  (1756—1812) — ирландский хирург, президент Королевской коллегии хирургов Ирландии (1797).
 Хартиган, Фрэнк (1880—1952) — ирландский жокей и конный тренер, тренер коня-победителя скачей «Гранд Нэйшнл» (1930).
  (1882—1944) — американский военный моряк, обладатель Медали Почёта за участие в оккупации Веракруса.
  (род. 1982) — американский кинематографист, лауреат приза Джона Кассаветиса премии «Независимый дух» (2013).
  (род. 1937) — ирландская поэтесса, драматург и художница.

См. также 
 Харт
 Хартвиг